Il campionato interdistrettuale figiano o Inter-District Championship (IDC) è l'evento più importante nel calendario della Fiji Football Association. A questo evento annuale prendono parte squadre che rappresentano vari distretti del calcio delle Fiji. Il torneo è stato sempre giocato sin dal 1938, ad eccezione del 1987 per le distruzioni causate da attacchi militari. Le squadre competono per l'ambito Trofeo Lloyd Farebrother, donato dal primo presidente della federazione calcistica delle Figi.

Solo cinque squadre (Suva, Rewa, Ba, Levuka e Lautoka), hanno preso parte al primo campionato interdisrettuale tenutosi a Suva nel 1938. Dal 1938 al 1975, il campionato era ad eliminazione diretta. Dal 1985, il campionato si è svolto in due divisioni, con l'introduzione di un torneo di secondo livello, noto come Premier Division. Solamente nel 1999 venne introdotto un terzo livello, che venne presto abbandonato.

Con la prima vittoria del Navua nel 2009, tutte le squadre della prima divisione hanno vinto il campionato interdistrettuale.

Albo d'oro

Piazzamenti delle squadre

Albo d'oro della seconda divisione

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato figiano di calcio